Wuli peut désigner :
 les Wuli ou Mfumte, une population du Cameroun
 le Wuli ou Wouli, une ancienne province de Sénégambie
 Wuli, un district de la Gambie